Хендлер (, ‏‎, ) — прізвище.

 Деніел Хендлер ( 1970) — американський письменник і журналіст.
 Рут Хендлер (уроджена Московіч) (1916—2002) — американська підприємиця, що створила ляльку Барбі. Співзасновник компанії «Mattel».
 Еван Хендлер ( 1961) — американський актор.
 Еліот Хендлер (1916—2011) — американський підприємець, співзасновник компанії «Mattel».
 Челсі Хендлер ( 1975) — американська письменниця і телеведуча.